Даниэ́ла Де́нби-Эш (, род. 9 августа 1978, Лондон) — английская телевизионная актриса. Наиболее известна по ролям Маргарет Хэйл в мини-сериале «Север и Юг», Джейни Харпер в ситкоме «Моя семья» и Сары Хиллс в мыльной опере «Жители Ист-Энда».

Биография 
Родители Денби-Эш польского происхождения, её фамилия по отцовской линии — Шкит (). Перед свадьбой оба выбрали по телефонному справочнику понравившиеся фамилии и составили из них двойную фамилию через дефис.

Денби-Эш свободно говорит на английском, польском и французском языках, причём французский она знает благодаря бабушке, которая жила во Франции вплоть до Второй мировой войны.

Денби-Эш начала заниматься балетом в возрасте двух лет, а позже — чечёткой; в возрасте от десяти до шестнадцати лет она училась в нескольких театральных школах, включая Театральную школу Корона ().

Фильмография

Примечания

Ссылки